Ульясте — топоним Эстонии:
 Ульясте — деревня в волости Люганузе;
 Ульясте — деревня в волости Винни;
 Ульясте — озеро;
 Ульясте — болото;
 Ульясте — оз;
 Ульясте — ландшафтный заповедник.